Herbstwiesenbach ist ein Gewässername:

 Herbstwiesenbach (Beurener Bach), linker Zufluss des dort teils noch Tobelbach genannten Beurener Bachs (zur Nürtinger Steinach) in Beuren, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Herbstwiesenbach (Rems), linker Zufluss der Rems nach Waldhausen, Stadt Lorch, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Herbstwiesengraben